Кубок независимости Армении по футболу 2003 года — 12-й розыгрыш национального Кубка среди 16 команд Премьер-лиги и Первой лиги.

Турнир начался с 1/8 финала 15 марта и завершился 27 мая 2003 года. Обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Пюник» (Ереван) стартовал в розыгрыше вместе со всеми командами.

Игрок аштаракской «Мики» Арам Восканян установил рекорд, забив 6 мячей в гостевом матче 1/8 финала против «Динамо» (Ереван).

Результаты

1/8 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и далее победители определялись по сумме двух матчей. Первые матчи прошли 15 и 16 марта 2003 года.

Ответные матчи прошли 19 и 20 марта 2003 года.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 23 и 24 марта 2003 года.

Ответные матчи прошли 6 и 7 апреля 2003 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 17 и 18 мая 2003 года.

Ответные матчи прошли 22 и 23 мая 2003 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2003
 Первая лига Армении по футболу 2003

Ссылки 
 Статистика на klisf.info
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на foot.dk 

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 2003 году
Спорт в Армении в 2003 году